Пятру́лис () — литовская фамилия. Известные носители:

 Пятрулис, Алфонсас (; 1873—1928) — литовский католический священник и общественный деятель.
 Пятрулис, Альгимантас (; род. 1938) — литовский хирург, травматолог и ортопед, доктор медицины.
 Пятрулис, Альгирдас (; 1915 — 2010) — литовский живописец, заслуженный деятель искусств Литовской ССР.
 Пятрулис, Бронюс (, род. в 1913) — литовский инженер-гидротехник.
 Пятрулис, Витаутас (; 1890—1942) — литовский государственный и политический деятель, экономист.
 Пятрулис, Наполеонас (1909—1985) — литовский художник и скульптор, заслуженный деятель искусств Литовской ССР.
 Пятрулис, Юозас (; 1895—1982) — литовский писатель.